

Irodalom 
Az apáca (regény) – Denis Diderot tragikus regénye

Filmek 
Az apáca (film, 1966) – Diderot könyvének filmadaptációja, rendezte Jacques Rivette, főszerepben Anna Karina és Liselotte Pulver
Az apáca (film, 2013) – Diderot regényének egy újabb francia változata, rendezte Guillaume Nicloux, főszerepben Isabelle Huppert
Az apáca (film, 2018) – Corin Hardy horrorfilmje, amely a Démonok között univerzum 5. része